Дискография американского дуэта Krewella.

Альбомы

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Сольные

Совместно с другими исполнителями

Видеоклипы

Сольные

Совместно с другими исполнителями

Компиляции

Ремиксы 
 2011: Skrillex — Breathe («I Touch the Sky» Remix)
 2012: Knife Party — Fire Hive («Fuck on Me» Remix)
 2012: Adventure Club feat. Krewella — Rise & Fall (Krewella Remix)
 2013: Zedd — Scorpion Move
 2013: Fall Out Boy — Alone Together

DJ миксы 
Troll Mixes
 2012: Troll Mix Vol. 1: Fuck Finals
 2013: Troll Mix Vol. 2: Road To Ultra
 2013: Troll Mix Vol. 3: Makeout Edition
 2013: Troll Mix Vol. 4: Get Ripped Or Die Trying
 2013: Troll Mix Vol. 5: Get Wet
 2013: Troll Mix Vol. 6: Trick or Troll
 2013: Troll Mix Vol. 7: Jingle Troll Rock
 2013: Troll Mix Vol. 8: Happy Krew Year
 2014: Troll Mix Vol. 9: Just The Tip Valentine's Edition
 2014: Troll Mix Vol. 10: Pre-game Edition
 2014: Troll Mix Vol. 11: Road to Coachella
 2014: Troll Mix Vol. 12: To 150 BPM & Beyond
 2014: Troll Mix Vol. 13: Sex On The Dance Floor
 2015: Troll Mix Vol. 14: Return Of The Trolls 2016: Troll Mix Vol. 15: Sweatbox Edition''
 2017: Troll Mix Vol. 16: Winter Remedy Mix
 2017: Troll Mix Vol. 17: Weekend Warriors
 2017: Troll Mix Vol. 18: Troll Mix & Chill
 2017: Troll Mix Vol. 19: New World Tour Pre-game
 2017: Troll Mix Vol. 20: Dead Af Edition

Ссылки 

Krewella
Krewella